Oligota är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Mannerheim 1830. Oligota ingår i familjen kortvingar.

Dottertaxa till Oligota, i alfabetisk ordning 

 Oligota adpropinquans
 Oligota aethiops
 Oligota anomalocera
 Oligota bicolor
 Oligota brevicollis
 Oligota californica
 Oligota chrysopyga
 Oligota clavicornis
 Oligota congruens
 Oligota cribripennis
 Oligota currax
 Oligota effugens
 Oligota esmeraldae
 Oligota exigua
 Oligota extranea
 Oligota frontalis
 Oligota glabra
 Oligota granaria
 Oligota gymmusa
 Oligota haleakalae
 Oligota inexspectata
 Oligota inflata
 Oligota insolita
 Oligota kauaiensis
 Oligota latifrons
 Oligota latipennis
 Oligota linearis
 Oligota longipennis
 Oligota muensteri
 Oligota mutanda
 Oligota oahuensis
 Oligota parallela
 Oligota parca
 Oligota parva
 Oligota pedalis
 Oligota pernigra
 Oligota picipes
 Oligota polita
 Oligota prolixa
 Oligota pumilio
 Oligota puncticollis
 Oligota punctulata
 Oligota pusillima
 Oligota scripta
 Oligota simulans
 Oligota tantilla
 Oligota tenuicornis
 Oligota testaceorufa
 Oligota texana
 Oligota uralensicola
 Oligota variegata
 Oligota zonata

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Oligota